

Nom commun 
Millet peut désigner :
 millet, un terme générique qui désigne plusieurs espèces de plantes de la famille des Poacées (graminées) ;
 millet, un terme turc pour désigner une communauté religieuse (et parfois nationale) de l'Empire ottoman.

Géographie 

 Millet, une ville de l'île de Sainte-Lucie ;
 Millet, un bourg de la province canadienne de l'Alberta ;
 Millet, une communauté non-incorporée au sud-ouest de Lansing, dans l'État américain du Michigan.

Patronyme 

 Adrien Millet (1881-1937), phonéticien français ;
 Aimé Millet (1819-1891), sculpteur français ;
 Albert Millet (1929-2007), tueur multirécidiviste ;
 Armand Millet (1845-1920), horticulteur français ;
 Armand Louis Amélie Millet de Villeneuve (1772-1840), militaire français ;
 Eugène Millet (1819-1879), architecte français ;
 Bernard Millet (1958), historien de l'art ;
 Catherine Millet (1948-), écrivain et critique française ;
 Charles Ferdinand Millet (1843-1914), général français ;
 Christiane Millet (19?-), comédienne française ;
 Claude et Denise Millet, couple de dessinateurs, coloristes et illustrateurs français ;
 Claude Millet (1933-), dessinateur français ;
 Claude Millet (1960-), professeur de littérature à l'université Paris Diderot ;
 Constant Rey-Millet (1905-1959), peintre et écrivain français ;
 Cora Millet-Robinet (1798-1890), innovatrice agricole et productrice de soie française ;
 Damien Millet (1968-), personnalité de l'altermondialisme français ;
 Denise Millet (1933-2020), dessinatrice française ;
 Emmanuelle Millet (19?-), réalisatrice et scénariste française ;
 Félix Millet (1844-1929), des premiers constructeurs de motos ;
 Fernando Millet (19?-), musicien argentin ;
 Francis Davis Millet (1846-1912), peintre et essayiste américain ;
 Francisque Millet (1642-1679), peintre et graveur français ;
 Frédéric Millet (1786-1859), peintre français ;
 Gabriel Millet, archéologue français ;
 Gérard Millet (1939-), homme politique français ;
 Gilles Millet (1951-2018), journaliste français ;
 Grégoire Millet (1962-), triatlète français ;
 Jean-Baptiste Millet (1796-1883), homme politique français ;
 Jean-Baptiste Millet (1830-1906), artiste français ;
 Jean-François Millet (1814-1875), peintre français ;
 Justin Auguste Millet (1875-1953), général français ;
 Laurent Millet (1968-), photographe français ;
 Lluís Millet (1867-1941), compositeur et chef de chœur espagnol ;
 Lydia Millet (1968-), écrivain américain ;
 Marie Millet (1859 - morte après 1895), romancière de langue français sous le pseudonyme de Raoul Maltravers ;
 Pierre Millet (1635-1708), un missionnaire jésuite français ;
 Pierre-Aimé Millet (1783-1873), naturaliste français ;
  ;
 Richard Millet (1953-), écrivain français ;
 Séverin Millet (1977-), écrivain français ;
 Théodore François Millet (1776-1819), militaire français ;
 Yvonnick Millet, trampoliniste française.

Économie 
Millet est le nom de différentes entreprises françaises : 
 Millet, équipementier sportif, spécialisé dans le textile et l'équipement technique de montagne et haute-montagne, filiale du groupe Lafuma ;
 Millet, sociéte spécialisée dans la location de wagons de marchandise et de locomotives ;
 Millet Innovation, société parapharmacie.

Voir aussi 
 Millet Partisi, parti politique de Turquie

Patronyme français